Aloha Entertainment (читается Алоха Энтертейнмент) — польский звукозаписывающий лейбл, специализирующийся на рэпе и хип-хопе. Основан в марте 2007 года в Варшаве, на данный момент владельцем является Михаил Кошоровский.

История 
Дебютным релизом лейбла был альбом «Jedyneczka» дуэта EmazetProcent, выпущенный в 2007 году. В 2009 году вышли следующие диски Proceente: «T.O.A.S.T. Mixtape» и «Galimatias». С начала 2010-х компания стала расширяться, были подписаны новые исполнители. В декабре 2011 года на 3 CD был выпущен сборник «Aloha 40 %», где оказались задействованы все артисты лейбла, а также приглашённые рэперы (WdoWA, W.E.N.A., Pyskaty, Ero и другие).

Одним из самых успешных альбомов в истории лейбла стал «Buntownicy i lojaliści» рэпера Green, который в 2013 году поднимался на 22 место в официальном чарте Польши. Альбом распространялся при помощи другого польского лейбла — «Step Records». Также осуществляется сотрудничество со многими звукозаписывающими студиями: «Lubie Wąchać», «Studio spokuj», «Grill-Funk Records», «Centrum Eudezet Label» и другими.

На лейбле имеется собственное вещание радио. Организован интернет-магазин «AlohaSklep», где помимо аудиопродукции продаётся одежда. С 2008 года «Aloha Entertainment» выкладывает видеоклипы и некоторые треки на одноимённый канал YouTube. По состоянию на июнь 2013 года наибольшее число просмотров у клипа Łysonżi «Jestem Dżonson» (350 тыс.).

Артисты 
Первыми рэперами, подписанными с момента основания лейбла, были Proceente, Emazet и Łysonżi. Остальные присоединились после 2010 года. Сейчас в число артистов «Aloha Entertainment» входят:

 Proceente;
 Emazet;
 Łysonżi;
 Green;
 Quiz;
 Echinacea;
 Syrop;
 Dwóch Warszawiaków;
 Maly Esz;
 Kuz;
 Mama Selita;
 Emtes / DJ Owat;
 Bboys Keedo & Fabian (Aloha Bboys);
 Na Pół Etatu;
 Kfiat (Siła Dźwięq).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Aloha Entertainment на Last.fm
 Статья на сайте hiphopedia 

Лейблы звукозаписи Польши
Хип-хоп-лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 2007 году